La princesse Dietlinde de Bavière (en allemand, Dietlinde Maria Theresia Josepha Adelgunde Prinzessin von Bayern), née le  à Munich, et morte le  à Munich , huitième fille et douzième des treize enfants de Louis III de Bavière et de Marie-Thérèse de Modène, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie 

La princesse Dietlinde de Bavière est morte treize mois après sa naissance.

Ascendance

Notes et références 

Naissance en janvier 1888
Naissance à Munich
Décès en février 1889
Décès à Munich
Décès à 1 an
Maison de Wittelsbach
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès dans le royaume de Bavière
Princesse de Bavière du XIXe siècle